Pen, indiai város a nyugati parton;
Pen, hálózati átvitelt optimalizáló segédprogram;
Pen, Pénelopé női név – elsősorban angolban használt – rövidítése;
Pen, Penny, Penelope Widmore, karakter a Lost című televíziós sorozatban;
pen, a kínai fonetikus ábécé egyik betűje;
Pécsi Egyetemi Napok, rendezvény
Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz, felsőoktatási intézmény *

Kultúra
PEN Club, világméretű írói szövetség
PEN Club Magyar írói szövetség